Guilhem steht für:

 Arnaud-Guilhem, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Saint-Guilhem-le-Désert, französische Gemeinde im Département Hérault

Guilhem ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Guilhem (1897–1975), römisch-katholischer Bischof von Laval in Frankreich
 Marcus Guilhem de Pothuau (* 1970), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher; Zisterzienser; Abt des Klosters Hauterive